Gasthuisbrug (Delft), een rijksmonument in Delft.
 Pestbrug, ook wel Gasthuisbrug genoemd, in Amsterdam-West.
 Gasthuisbrug (Oudezijds Achterburgwal), een overspanning over de Oudezijds Achterburgwal, Amsterdam.